Уортон () — английская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 
 
 Уортон, Томас (1728—1790) — английский историк литературы, критик и поэт, профессор поэзии Оксфордского университета. 
 Уортон, Филипп, 1-й герцог Уортон (1698—1731) — великий мастер Первой великой ложи Англии (1722—1723), сторонник идей либертинизма, приверженец якобитов.
 Уортон, Эдит (1862—1937) — американская писательница и дизайнер, лауреат Пулитцеровской премии.

Топоним 
 Уортон — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. 
 Уортон — город в Техасе, административный центр одноимённого округа.

Прочее 
 Уортонская школа бизнеса